Дми́трий Серге́евич Гру́нюшкин (род. 26 марта 1969, Саранск, Мордовская  АССР) — российский писатель, известен в Рунете как «Доктор Ватсон» (dr. Vatson).

Биография 

После армии окончил отделение журналистики НИ МГУ им. Огарёва. Затем работал сапожником, вальщиком леса, начальником службы безопасности коммерческой фирмы, директором рекламного агентства.

Жил в Мордовии, Узбекистане, на Вологодском севере. В итоге, вернулся к журналистике, где за короткое время прошёл путь от внештатника вологодской районки до антикризисного менеджера и шеф-редактора крупного московского издательского дома.

Публиковался в журналах «Солдат удачи» и «Оружие».

Сотрудничал с издательским домом «Гелеос» в качестве писателя.

Друг Сергея Кобаха.

Женат; в браке родился сын.

Библиография 
 За порогом боли.
 Чёрный и Безродный.
 Капкан для крысы.
 Первый вариант.
 Дерьмовая работа.
 9-я рота. — М.: Гелеос, 2005. — 320 с. — ISBN 5-8189-0531-4.
 Цветы на снегу. — М.: Гелеос, 2006. — 352 с. — ISBN 5-8189-0414-8.
 Сдвиг. — М.: Гелеос, 2006. — 352 с. — ISBN 5-8189-0579-9.
 Карусель. — М.: Гелеос, 2006. — 352 с. — ISBN 5-8189-0553-5.
 Под откос. — М.: Гелеос, 2008. — 416 с. — ISBN 978-5-8189-1270-7.
 Банк гарантирует. — М.: Гелеос, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-412-00056-5.
 Правда и Небыль. - М.: Рипол Классик, 2017. - 560 с. - ISBN 978-5-386-10504-4

Примечания

Ссылки 
 

Авторы детективной прозы
Авторы любовных романов
Авторы исторических романов
Русские писатели — авторы исторических романов